Влада Саве Грујића може се односити на следеће Владе постављене у време Краљевине Србије:
 Прва влада Саве Грујића, 1887—1888.
 Друга влада Саве Грујића, 1889—1890.
 Трећа влада Саве Грујића, 1890—1891.
 Четврта влада Саве Грујића, 1893—1894.
 Пета влада Саве Грујића, 1903—1904.
 Шеста влада Саве Грујића, 1904.
 Седма влада Саве Грујића, 1906.